Murfreesboro kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Murfreesboro (Arkansas)
Murfreesboro (North Carolina)
Murfreesboro (Tennessee)